Мечеть Михримах Султан

 Мечеть Михримах Султан (Эдирнекапы) — мечеть XVI века, расположенная в районе Эдирнекапы исторического центра Стамбула
 Мечеть Михримах Султан (Ускюдар) —  мечеть, расположенная в районе Ускюдар Стамбула